Радика́льный конструктиви́зм — эпистемологический подход, согласно которому знание принципиально не может соответствовать объективной реальности или «отражать» её, поскольку единственный доступный индивиду «реальный мир» представляет собой конструкцию (систему конструктов), порождаемую самим индивидом в процессе познания на основе своего сенсорного опыта. Основными представителями радикального конструктивизма считаются Эрнст фон Глазерсфельд, Пауль Вацлавик, Умберто Матурана и Хайнц фон Фёрстер.

Человек рассматривается как закрытая система, аналогично солипсизму.

Центральную парадигму радикального конструктивизма Глазерсфельд формулирует следующим образом:
 знание не обретается пассивным образом, оно активно конструируется познающим субъектом;
 функция познания носит адаптивный характер и служит для организации опытного мира, а не для открытия онтологической реальности.

Общие сведения 
Радикальность конструктивизма состоит в его резком отмежевании от всех форм традиционной эпистемологии, допускающей в той или иной мере соответствие знания объективной реальности. В радикальном конструктивизме происходит «сдвиг проблематики» в сравнении с предшествующими конструктивистскими подходами. В центре внимания радикального конструктивизма находится не проблема обоснования знания, а исследование самого процесса (биологического, нейрофизиологического, психологического) создания конструкций (конструктов), которые оказываются «последней реальностью», с которой может иметь дело человеческое познание. Центральное место занимает вопрос о том, как возникает знание наблюдателя о мире, который он воспринимает как свой собственный мир.

Согласно А. В. Кезину, основные философские утверждения радикального конструктивизма можно сформулировать в виде следующих тезисов:
 Познание — активный процесс конструктивной деятельности субъекта.
 Познание имеет адаптивное значение и нацелено на приспособление и выживание.
 Познание служит организации внутреннего мира субъекта, а не задачам описания объективной онтологической реальности.
 Научное познание в конечном счете должно служить практическим целям.

Методологическая позиция радикального конструктивизма применима к психотерапии и психиатрии, ряду областей гуманитарнонаучных и социологических исследований, нейронауке и физике, а также другим дисциплинам.

История 
По всей видимости, термин «радикальный конструктивизм» впервые был использован Эрнстом фон Глазерсфельдом в работе «Радикальный конструктивизм и концепция познания Пиаже» (1978). Официальной датой рождения философии радикального конструктивизма считается 1981 год, когда под редакцией американского психолога П. Вацлавика на немецком языке был опубликован сборник «Изобретённая действительность». В предисловии Вацлавик разъясняет, что такое конструктивизм, а в главе «Введение в радикальный конструктивизм» фон Глазерсфельд дает исчерпывающее обоснование радикальному конструктивизму как «нетрадиционному направлению в эпистемологии».

Философскими предшественниками радикального конструктивизма можно назвать Джамбаттиста Вико, Ханса Файхингера, Фердинанда де Соссюра, Грегори Бейтсона и Жана Пиаже. Само понятие «радикальный конструктивизм» впервые было использовано именно применительно к теории генетической эпистемологии Пиаже, считавшего, что приспосабливаться значит находить возможности и средства, чтобы обходить сопротивления и препятствия переживаемого окружающего мира. Это можно назвать выстраиванием, конструированием подходящих и содействующих выживанию способов действия и поведения. Исходя из этого понимания знания Пиаже отказался от традиционной теории познания и начал формировать собственную теорию «генетической эпистемологии».

Естественно-научные основания 
Основным естественно-научным источником радикального конструктивизма является парадигма самоорганизации. В биологии парадигма самоорганизации нашла своё воплощение в концепции аутопоэзиса Умберто Матураны и Франсиско Варелы.

Автопоэтические системы — это системы, которые сами себя воссоздают, единственным продуктом их организации являются они же сами. В автопоэтической системе в виду её информационной замкнутости представления о внешнем окружении всегда формируются на основе «внутренних» состояний системы. Любой наблюдатель также может оказываться в роли наблюдаемого субъекта с аналогичными ограничениями. Согласно концепции автопоэзиса, учитывая, что этот процесс смены наблюдателей может быть фактически бесконечным, можно утверждать, что «последнего наблюдателя» не существует, как не существует и привилегированной системы наблюдения, или абсолютного, объективного знания о мире как таковом. Конструктивистская проблема познания ограничивается взглядом наблюдателя, наблюдаемого другими наблюдателями. Наблюдения рассматриваются как когнитивные операции, осуществляющиеся не людьми, а системами. Поэтому конструктивизм определяют как теорию систем наблюдения.

Психологические основания 
Один из основателей радикальноконструктивистского подхода, психотерапевт Пауль Вацлавик работал под руководством Грегори Бейтсона в Институте психических исследований в Пало-Альто. Бейтсон считал, что люди сами создают воспринимаемый мир, поскольку подвергают селекции воспринимаемую реальность, чтобы привести её в соответствие со своими представлениями о мире.

Вацлавик сформулировал понятие коммуникативной реальности, описывая его следующим образом:
 Реальность — продукт человеческого общения.
 Реальность принципиально множественна (существуют различные её версии и варианты).
 Множественную реальность нельзя рассматривать как отражение или репрезентацию какой-либо объективной реальности.

Критика радикального конструктивизма 
По мнению Н. Грёбена, радикально-конструктивистская модель аутопоэзиса как объектная теория полностью легитимна, в высшей степени интересна и в принципе непротиворечива. Тем не менее, он критикует радикальность радикального конструктивизма, проявляющуюся в превышении «полномочий» объектно-теоретического уровня и, главное, в смешении объектного уровня и метауровня.

Герхард Фоллмер указывает на то, что в истории науки потерпевших крушение теорий было значительно больше, чем признанных успешными. С позиции реалиста это объясняется тем, что такие теории рассматриваются как ложные, потому что мир не таков, как предполагается в теории. Он рассуждает, что чтобы быть другим, мир должен не только существовать; он должен иметь специфическую структуру, которой можно соответствовать или не соответствовать. Антиреалисты (идеалисты, позитивисты, конвенционалисты, прагматисты и особенно радикальные конструктивисты), по его мнению, не могут ответить на вопрос об основаниях крушения теорий.

См. также 
 Конструктивизм
 Социальный конструктивизм
 Конструктивный альтернативизм
 Эпистемология
 Субъективный характер опыта
 Соотношение карты и территории
 Реальность консенсуса

Примечания

Библиография 
 Варела Ф. Х., Матурана У. Р. Древо познания: Биологические корни человеческого понимания. — М.: Прогресс-Традиция, 2001. — С. 224. ISBN 5-89826-103-6
 Баксанский О. Е., Кучер Е. Н. Когнитивные науки: от познания к действию. — М.: КомКнига, 2005. ISBN 5-484-00003-3
 Глазерсфельд, Э. фон. Введение в радикальный конструктивизм // Вестник Московского ун-та. Сер. 7, Философия. — 2001. — № 4. — С. 59—81.
 Глазерсфельд, Э. фон. Радикальный конструктивизм и обучение // Перспективы. — М.; Париж, 2001. — Т. 31, № 3. — С. 81—93.
 Цоколов C. А. Философия радикального конструктивизма Эрнста фон Глазерсфельда // Вестник Московского ун-та. Сер. 7, Философия. — 2001. — № 4.
 Цоколов С. А. Дискурс радикального конструктивизма. Традиции скептицизма в современной философии и теории познания. — Muhchen, 2000. — Режим доступа:  Библиотека сайта «Методология в России» .
 Цоколов C. А. Радикальный конструктивизм: эпистемология без онтологии? // Вестник Московского ун-та. Сер. 7, Философия. — 1999. — № 2. — С. 105—117; № 3 — С. 71—83.
 Кезин А. В. Радикальный конструктивизм: познание в «пещере» // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. № 4. 2004. С. 3—24.
 Режабек Е. А. Радикальный конструктивизм: критический взгляд // Вопросы философии. — 2006. — № 8. — С. 67—77.

Ссылки 
 Radical Constructivism
 «Constructivist Foundations» — независимый рецензируемый электронный журнал на некоммерческой основе.
 Cornelius Hortof, «Radical constructivism: Knowing beyond epistemology»
 Библиотека сайта «Методология в России»

Эпистемология
Методология
Психология восприятия
Философия восприятия
Социальный конструкционизм